Il existe dans le monde différentes routes A5 :
  Leichhardt Highway, une route australienne
  Route britannique A5, reliant Londres à Holyhead (Pays de Galles)
  Route lettone A5, reliant Salaspils à Babīte
  Route lituanienne A5, reliant Kaunas à la frontière polonaise
  Route nord-irlandaise A5, reliant Londonderry à Aughnacloy

Voir aussi